Алексе́й Никола́евич Гри́бов () — советский актёр театра и кино, педагог. Герой Социалистического Труда (1972), народный артист СССР (1948), лауреат четырёх Сталинских премий (1942, 1946, 1951, 1952) и Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1974). Кавалер двух орденов Ленина (1967, 1972).

Биография 
Родился а в Москве, в рабочей семье.

Учился в начальном городском училище в Леонтьевском переулке Москвы. Работал на шёлкоткацкой фабрике, пробовал учиться на бухгалтера. В 1919 году попал в Школу-клуб № 2 Замоскворецкого района, затем в Студию им. Горького, где ставили инсценированные рассказы (сыграл эпизод в «Стране отцов» по повести С. И. Гусева-Оренбургского, 1923).

В 1924 году по окончании школы при 3-й студии МХАТа он вступил в труппу Московского Художественного театра. Первая значительная роль — мистер Крегс («Битва жизни» по Ч. Диккенсу, 1924). Выходил на сцену театра 50 лет.

Как отмечают театроведы, «Грибов был мастером разнообразнейших вариантов русского национального характера». Играя в пьесах А. П. Чехова, актёр тонко передавал чеховскую поэзию. Сыграл галерею персонажей в пьесах М. Горького.

Часто выступал и в сатирических ролях — Собакевич («Мёртвые души» по Н. В. Гоголю), Хлынов («Горячее сердце» А. Н. Островского), Епиходов («Вишнёвый сад» А. П. Чехова). Именно комедийно-сатирические персонажи принесли ему успех в кино.

Одной из главных театральных удач была роль Фомы Опискина в спектакле по сатирической повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» (1970). В 1973 году вышел одноимённый телеспектакль МХАТа.

Первый актёр, воплотивший на сцене МХАТа образ В. И. Ленина («Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина).

В годы Великой Отечественной войны часто выезжал на фронт в составе фронтовых бригад.

Гастролировал с театром за рубежом: Япония, Англия, Франция.

C 1935 года начал сниматься в кино.

Много лет озвучивал мультфильмы на студии «Союзмультфильм».

Много работал на радио. Как чтец записал рассказы Тургенева, Чехова, Паустовского, Е. Пермяка. Участвовал во многих радиоспектаклях.

С 1970 года преподавал актёрское мастерство в Школе-студии МХАТ.

Член ВКП(б) с 1944 года.

Во время гастролей театра в Ленинграде в 1974 году, исполняя роль Чебутыкина в «Трёх сёстрах», актёр пережил инсульт, однако по его просьбе спектакль, в итоге оказавшийся последним в его карьере, был доигран. В течение следующих трёх лет актёр заново учился писать и говорить, начал ходить с палочкой и приступил к занятиям со студентами Школы-студии МХАТ, однако осенью 1977 года состояние здоровья вновь ухудшилось.

Скончался Алексей Николаевич Грибов 26 ноября 1977 года на 76-м году жизни в Москве от инсульта. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 9).

Семья 

Первая жена Елена Владимировна Барановская.

Вторая жена Изольда Фёдоровна Апинь (1920—1995), помощник режиссёра, старший администратор, секретарь дирекции во МХАТе; заслуженный работник культуры РСФСР (1969). Сын Алексей Грибов (р. 1947), начальник лаборатории Курчатовского института.

Третья жена Наталья Иосифовна Валандина (1928—2007). Приёмные дочери Мария и Алёна.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (02.02.1972)
 Заслуженный артист РСФСР (26.10.1938)
 Народный артист РСФСР (05.11.1943)
 Народный артист СССР (26.10.1948)
 Сталинская премия первой степени (1942) — за исполнение роли В. И. Ленина в спектакле «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина
 Сталинская премия первой степени (1946) — за исполнение роли матроса Соловцова в спектакле «Офицер флота» А. А. Крона
 Сталинская премия второй степени (1951) — за исполнение роли тренера Воронова в фильме «Смелые люди» (1950)
 Сталинская премия первой степени (1952) — за исполнение роли 2-го мужика в спектакле «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1974) — за исполнение роли часовщика Райнера в спектакле «Соло для часов с боем» О. Заградника
 Два ордена Ленина (27.10.1967, 02.02.1972)
 Орден Октябрьской революции (02.07.1971)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (26.10.1938, 26.10.1948)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»

Творчество

Роли в театре 

  — «Битва жизни» по Ч. Диккенсу — Крэгс
  — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — Головин
  — «Горячее сердце» А. Н. Островского — Сидоренко
  — «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова — мужик с подвязанной щекой
  — «Растратчики» по В. П. Катаеву — парень
  — «Елизавета Петровна» Д. П. Смолина — пономарь
  — «Квадратура круга» В. П. Катаева — Вася
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Яша
  — «Синяя птица» М. Метерлинка — Кот
  — «Блокада» Вс. В. Иванова — Кисель
  — «Воскресение» по Л. Н. Толстому — деревенский старик
  — «На дне» М. Горького — околоточный Медведев
  — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Мигаев
  — «Чудесный сплав» В. М. Киршона — Гоша
  — «Мёртвые души» по Н. В. Гоголю — Собакевич
  — «Егор Булычов и другие» М. Горького — Достигаев
 ,  — «Враги» М. Горького — Левшин
  — «Земля» Н. Е. Вирты — Фрол Баев
  — «Достигаев и другие» М. Горького — Достигаев
  — «Горячее сердце» А. Н. Островского — Тарас Тарасович Хлынов
  — «Три сестры» А. П. Чехова — Иван Романович Чебутыкин
 ,  — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — В. И. Ленин
  — «Русские люди» К. М. Симонова — Иван Иванович Глоба
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Епиходов
  — «Офицер флота» А. А. Крона — матрос Соловцов
  — «Трудные годы» А. Н. Толстого — Малюта Скуратов
  — «Хлеб наш насущный» Н. Е. Вирты — Сила Силыч Тихой
  — «На дне» М. Горького — Лука
  — «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого — 2-й мужик
  — «Золотая карета» Л. М. Леонова — Павел Александрович Непряхин
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Фирс
  — «Цветы живые» Н. Ф. Погодина — В. И. Ленин
  — «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Шмага
  — «Тяжкое обвинение» Л. Р Шейнина — Приходько
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Земляника
  — «Дни Турбиных» М. А. Булгакова — Фёдор
  — «Село Степанчиково и его обитатели» по Ф. М. Достоевскому — Фома Фомич Опискин
  — «Соло для часов с боем» О. Заградника — часовщик Райнер

Фильмография 

  — Горячие денёчки — Горбунов, командир танкового батальона
  — Два брата («Милый друг») (короткометражный)
  — Болотные солдаты — Шульц
 1938 — Поезд идёт в Москву (короткометражный) — машинист
  — Человек в футляре — Афанасий, слуга Беликова
  — Первая конная — Григорий Коцюра, атаман польско-петлюровской банды
  — Свадьба — Кирилл Жигалов, отец невесты
 1944 — Поединок — комиссар госбезопасности
  — Без вины виноватые — Шмага
  — Клятва — К. Е. Ворошилов
  — Падение Берлина — К. Е. Ворошилов
  — Секретная миссия — генерал советской разведки
 1950 — Донецкие шахтёры — К. Е. Ворошилов
 1950 — Смелые люди — Константин Сергеевич Воронов, дедушка Нади
  — Спортивная честь — Пётр Семёнович Гринько
  — Ревизор — Осип
 1952 — На дне (фильм-спектакль) — Лука
  — Таинственная находка — Серванов
 1953 — Сеанс гипноза (короткометражный) — Николай Борцов
  — Шведская спичка — Николай Ермолаевич Чубиков, следователь
 1954 — Верные друзья — Виталий Григорьевич Нехода, начальник строительства
 1954 — Анна на шее — Иван Иванович
  — Сын — Сергей Иванович Кондратьев, администратор цирка
  — Гуттаперчевый мальчик — Эдвардс, клоун Василий Васильевич
  — Дело «пёстрых» — Волохов, секретарь райкома партии
 1958 — В тайге — начальник лагеря
 1958 — Как поймали Семагу (короткометражный) — эпизод
 1958 — Военная тайна — Фёдор Михайлович, начальник лагеря
 1958 — «Чудотворец» из Бирюлёва (короткометражный) — Парамонов
  — Песня о Кольцове — Кашкин
 1959 — Верные сердца — Пухов
 1959 — Произведение искусства — актёр Шашкин
 1959 — Люди на мосту — начальник строительства железной дороги
 1959 — Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачёва — машинист поезда
  — Алёшкина любовь — Дед Зинки
 1960 — Слепой музыкант — Фёдор Кандыба
 1960 — Бессонная ночь — Пётр Ильич Батавин
 1960 — Мёртвые души (фильм-спектакль) — Михаил Семёнович Собакевич
  — Взрослые дети — Анатолий Кузьмич Королёв
 1961 — Полосатый рейс — капитан Василий Васильевич
  — Сева лечит друга (короткометражный) — Афанасий Матвеевич, гардеробщик
 1962 — Семь нянек — дедушка Лены
 1962 — Как рождаются тосты (короткометражный) — водопроводчик
  — Первый троллейбус — Егор, вахтёр на кирпичном заводе
 1963 — Слепая птица — начальник поезда
 1963 — «Фитиль» (короткометражный) (выпуск № 18, сюжет «Сила привычки») — Пал Палыч
  — Донская повесть — старый казак Кузьмич
 1964 — Рогатый бастион — Николай Сергеевич, секретарь обкома
 1964 — Что такое теория относительности? (короткометражный) — актёр
  — Дорога к морю — Дорофеев, мастер зверосовхоза
 1965 — Учитель словесности (фильм-спектакль) — Шелестов
 1965 — «Фитиль» (короткометражный) (выпуск № 41, сюжет «Ревизия»)
  — Гравюра на дереве (фильм-спектакль) — Никитич
 1966 — Долгая счастливая жизнь — Фирс, в эпизоде из спектакля «Вишнёвый сад»
 1966 — Начальник Чукотки — коллежский регистратор Тимофей Иванович Храмов
  — «Фитиль» (короткометражный) (выпуск № 66, сюжет «Чувство юмора») — Степан Петрович, начальник Сидорова
 1967 — Татьянин день — распорядитель в цирке
  — Барсуки (фильм-спектакль) — Савелий Савельевич, отец Семёна и Павла
 1968 — В гостях у московской милиции (фильм-спектакль)
 1968 — Виринея — следователь
 1968 — Зигзаг удачи — Кирилл Иванович Полотенцев, директор фотоателье
  — Если есть паруса — Остапчук, начальник пароходства, дядя Вики
 1969 — «Фитиль» (короткометражный) (выпуск № 183, сюжет «Порожняк») — Александр Александрович Семёнов
 1970 — Крушение империи — генерал Глобусов
 1970 — Любовь Яровая — Кутов
  — Поженились старик со старухой (короткометражный) — Фёдор Фёдорович
 1971 — День за днём (телеповесть) — дядя Юра
  — За всё в ответе — Василий Николаевич
 1972 — Враги (фильм-спектакль) — Левшин
  — Отец — Леон Сикула
 1973 — Село Степанчиково и его обитатели (фильм-спектакль) — Фома Фомич Опискин
  — Соло для часов с боем (фильм-спектакль) — Райнер

Озвучивание мультфильмов 

  — Ночь перед Рождеством — от автора
  — Каштанка — Жорж-незнакомец
  — Царевна-Лягушка — дед Кондрат, бывший солдат
  — Снеговик-почтовик — Дед Мороз
  — Двенадцать месяцев — братец Январь (нет в титрах)
  — День рождения — Старик
  — Муравьишка-хвастунишка — Майский Жук
 1961 — Впервые на арене — Медведь, распорядитель в цирке
  — Две сказки — Медведь
  — Сказка о старом кедре — текст от автора
 1963 — Тараканище — Гиппопотам
  — Это не про меня — авторский текст (нет в титрах)
 1966 — Медвежонок и тот, кто живёт в речке — Ёж
 1966 — Происхождение вида — Рассказчик
  — Песенка мышонка — Бобр
 1967 — Сказка о золотом петушке — Царь Додон
  — Возвращение с Олимпа — старик Нирей
 1969 — В стране невыученных уроков — Глагол Повелительного Наклонения
 1969 — Снегурка — читает текст (нет в титрах)
  — Дядя Миша — Ёж
 1970 — Быль-небылица — Старик; от автора
 1970 — Мой друг Мартын — Мужчина в пижаме
 1970 — Самый главный — Мужик-пахарь
  — Куда летишь, Витар? — Филин
 1972 — Коля, Оля и Архимед — Архимед
 1972 — Рассказы старого моряка: Антарктида — Старый моряк
  — В мире басен — читает текст
  — Молодильные яблоки — Воитель (нет в титрах)
 1974 — Как козлик землю держал — Волк
  — Конёк-Горбунок — Царь; авторский текст

Озвучивание фильмов 
  — Фанфан-тюльпан — Лафраншиз (роль Н. Бернарди)
  — Крушение эмирата — Ханкулов (роль Т. Исламова)

Участие в фильмах 
  — Любимая роль (документальный) — Хлынов — сцена из спектакля «Горячее сердце»
  — О нашем театре (документальный)

Архивные кадры 
  — Легенды Мирового Кино (из еженедельного цикла телевизионных художественно-постановочных программ телеканала «Культура»)
  — Алексей Грибов (из цикла передач телеканала ДТВ «Как уходили кумиры») (документальный)
  — Фабрика чудес. Роли озвучивают (короткометражный) (документальный)

Память 
 В Москве на доме, в котором в 1972—1977 годах жил А. Грибов (Малый Власьевский переулок, 3), 15.02.1980 была открыта мемориальная доска. Скульптор Ю. В. Александров, архитектор Ю. В. Ранинский.

Примечания

Литература 
 

Умершие от инсульта
Члены КПСС
Персоналии:Московский Художественный театр
Актёры озвучивания СССР
Персоналии:Союзмультфильм
Педагоги Школы-студии МХАТ
Похороненные на Новодевичьем кладбище